Gongpoquansaurus — род растительноядных орнитоподовых динозавров из надсемейства Hadrosauroidea из мела Азии. Типовой и единственный вид — Gongpoquansaurus mazongshanensis. Имя рода дали You и коллеги в 2014 году. Оно образовано от названия бассейна Gongpoquan, где были обнаружены кости динозавра. Видовое имя и первоначальное описание дано Lu в 1997 году.

История исследования 
Голотип IVPP V. 11333, представляющий собой каудальную часть неполного черепа, и дополнительный материал обнаружены в местонахождении Аккурган в слоях формации Zhonggou, датированных альбом, Субэй-Монгольский автономный уезд, городской округ Цзюцюань, провинция Ганьсу, Китай.

Дополнительный материал включает: часть левой квадратной кости, два почти полных максиллярных зуба, четыре изолированных дентарных зуба, четыре шейных позвонка, второй спинной позвонок, почти полный крестец, две серии хвостовых позвонков (некоторые с остистыми отростками и шевронами), полную левую лопатку, часть левой плечевой кости, часть предвертлужного отростка левой подвздошной кости, часть завертлужного отростка правой подвздошной кости, части правой и левой лобковых костей, правую бедренную кость без проксимальной части.

Все экземпляры Gongpoquansaurus найдены в 1992 году в рамках Китайско-японской экспедиции Динозавров Шёлкового пути. Первоначально в 1997 году динозавр был описан как Probactrosaurus mazongshanensis. В 2002 году Дэвид Норман отметил, что материал P. mazongshanensis не может быть отнесён к роду Probactrosaurus, поскольку коронки дентарных зубов P. mazongshanensis очень похожи на коронки рода Altirhinus, но не Probactrosaurus. В 2010 году Carpenter и Ishida поддержали вывод Нормана и отметили дополнительные скелетные отличия P. mazongshanensis от P. gobiensis. В 2011 году Buffetaut и Suteethorn отметили, что максиллярные зубы Siamodon очень похожи на зубы P. mazongshanensis выраженным срединным главным гребнем и зубчатыми краями. Вероятно, все дополнительные экземпляры были извлечены из одного карьера, но, так как в одном и том же горизонте и местности были распространены и другие игуанодонты, например, Equijubus был найден в другой части бассейна Gongpoquan, существует вероятность, что не весь относимый материал может принадлежать одному таксону. Поэтому You и коллеги в 2014 году пересмотрели диагноз динозавра, основываясь только на голотипе, и выделили новый род Gongpoquansaurus.

Описание 
Gongpoquansaurus — это базальный гадрозавроид, отличающийся от других таксонов по следующим уникальным сочетаниям признаков: поперечно удлинённое надвисочное окно, дорсальная поверхность теменных костей плоская и широкая с глубоким желобком посередине, большой и прямой затылочный гребень.

Carpenter и Ishida определили, что остатки Gongpoquansaurus принадлежат незрелой особи, поскольку тела позвонков не полностью срослись с дугами.

Филогения 
В 2010 году в рамках выяснения филогенетического положения Kukufeldia Макдональд и коллеги провели анализ с использованием 131 признака для 62 таксонов. На дереве строгого консенсуса Probactrosaurus mazongshanensis находится базальнее клады Eolambia, Jintasaurus, Probactrosaurus gobiensis + остальные продвинутые гадрозавроиды.

Verdu и коллеги в 2017 году в рамках выяснения филогенетического положения Iguanodon galvensis на основе детального описания скелета провели анализ с использованием 148 признаков для 64 таксонов. По результатам исследования Gongpoquansaurus вместе с Xuwulong, Altirhinus, Koshisaurus, Proa и Batyrosaurus образовывал одну, так называемую, «евроазиатскую кладу».

Макдональд и коллеги в 2017 году в рамках изучения филогенетических отношений Eolambia на основе нового экземпляра этого гадрозавроида провели анализ с использованием 135 признаков для 47 таксонов. На полученном дереве согласия по большинству (дерево строго консенсуса плохо разрешено) Gongpoquansaurus находится в базальном положении по отношении к Probactrosaurus gobiensis + остальные продвинутые гадрозавроиды.

Кладограмма на основе исследования Макдональда и коллег 2017 года (дерево согласия по большинству):

Палеобиогеография 
На северо-западе китайской провинции Ганьсу из двух бассейнов в одном районе всего были извлечены остатки четырёх базальных гадрозавроидов. Из северного бассейна Gongpoquan — это Gongpoquansaurus и Equijubus, а из южного бассейна Yujingzi — Jintasaurus и Xuwulong. В каждом из бассейнов были обнаружены относительно продвинутые гадрозавроиды (Gongpoquansaurus и Jintasaurus) и относительно более базальные формы (Equijubus и Xuwulong). Предполагается, что все четыре гадрозавроида датируются аптом — альбом.

Примечания 

Гадрозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2014 году